Валье-дель-Салаби () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 108,36 км². Население — 2304 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de Exfiliana
 Web de la iglesia de Alcudia
 Web del Ayuntamiento de Valle del Zalabí

Муниципалитеты Гранады